Laurien van der Graaff (ur. 14 października 1987 w Nieuwkoop w Holandii) – szwajcarska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu TG Hütten.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Laurien van der Graaff pokazała się 1 marca 2003 roku w szwajcarskim Le Brassus, gdzie zajęła 11. miejsce w biegu juniorek na 5 km stylem klasycznym. Dwa lata później wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, gdzie była dziewiętnasta w sprincie stylem klasycznym, a w biegu na 5 km techniką dowolną zajęła 41. miejsce. W 2006 roku, na mistrzostwach świata juniorów w Kranju zajęła odpowiednio 26. i 19. miejsce. Wystartowała także na mistrzostwach świata juniorów w Tarvisio w 2007 roku, jednak osiągnęła słabe wyniki. W biegu na 5 km stylem dowolnym zajęła 36. miejsce, a biegu na łączonego na 10 km nie ukończyła.

W Pucharze Świata zadebiutowała 1 marca 2008 roku w fińskim Lahti, gdzie zajęła 39. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Był to jej jedyny start w sezonie 2007/2008 i nie została uwzględniona w klasyfikacji generalnej. W kolejnym sezonie Pucharu Świata również wystartowała tylko raz, 14 grudnia 2008 roku w Davos zajęła 55. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze punkty PŚ wywalczyła 22 stycznia 2010 roku w Rybińsku, gdzie zajęła 28. miejsce w sprincie. W sezonie 2009/2010 wystartowała jeszcze kilkakrotnie jednak punktów nie zdobyła. W efekcie z dorobkiem trzech punktów zajęła 121. miejsce w klasyfikacji generalnej tego sezonu. W marcu 2010 roku van der Graaff zdobyła brązowy medal w sprincie na mistrzostwach kraju.

Lepiej prezentowała się w sezonie 2010/2011. Zajęła 29. miejsce w Düsseldorfie 4 grudnia 2010 roku, 15 stycznia w Libercu była piętnasta, a 5 lutego 2011 roku w Rybińsku zajęła 21. miejsce. Wszystkie te wyniki osiągnęła w sprintach. Pozwoliło jej to zająć 82. miejsce w klasyfikacji generalnej. W lutym 2011 roku wystartowała w sprincie techniką dowolną na mistrzostwach świata w Oslo, gdzie zajęła 40. miejsce. Po raz pierwszy na podium zawodów Pucharu Świata stanęła na początku sezonu 2011/2012. Miało to miejsce 3 grudnia 2011 roku w Düsseldorfie, gdzie zajęła trzecie miejsce w sprincie stylem dowolnym.

Po sezonie 2021/2022 zakończyła sportową karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Szwajcarscy biegacze narciarscy
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2021
Urodzeni w 1987